Valdemoro-Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valdemoro-Sierra (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Valdemoro-Sierra (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar